Ел Пингвино има више значења:

 Ел Пингвино (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пингвино (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику